Егор Быков':
 Быков, Егор Иванович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Быков, Егор Пахомович (1871—1935) — член II Государственной думы от Витебской губернии, крестьянин.